Богдановщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Богдановщина — деревня в Дзержинском районе Минской области.

Россия 
 Богдановщина — деревня в Гдовском районе Псковской области.
 Богдановщина — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.